Алексей Перминов:
 Перминов, Алексей Александрович (1975—2000) — русский поэт и музыкант, рэпер, лидер группы «Рабы Лампы».
 Перминов, Алексей Юрьевич (род. 1968) — советский и российский футболист.